Râul Carpenul se poate referi la:

 Râul Carpenul, Cașin - afluent al Râul Cașin
 Râul Carpenul, Muncaciu - afluent al Râului Muncaciu
 Râul Carpenul, Talna Mică
 Râul Carpenul, Teleajen

 Râul Carpenului

Vezi și 
 Carpen (dezambiguizare)
 Carpați (dezambiguizare)

 Râul Carp
 Râul Carpen
 Râul Cărpeniș
 Râul Cărpinei

Toponime românești